Der Meisterdieb bezeichnet:

 Der Meisterdieb (Märchen), Märchen der Brüder Grimm (1812)
 Der Meisterdieb (1978), DDR-Film von Wolfgang Hübner (1978)
 Der Meisterdieb (2010), deutscher Märchenfilm von Christian Theede (2010)
 Dark Project: Der Meisterdieb, Computerspiel (1998)
 Hudson Hawk – Der Meisterdieb, US-amerikanische Action-Komödie von Michael Lehmann (1991)
 den österreichischen Verleihtitel von Harry Piels Schatten der Unterwelt (1931)

Siehe auch:
 Der Meisterdieb von Dublin, Spielfilm von John Boorman (1998)